Ilieni se poate referi la:
Ilieni, Covasna, reședința comunei cu același nume
Ilieni, Mureș

Toponime românești